

Patronyme 

 Earl Ingarfield (né en 1934), joueur canadien de hockey sur glace pour les Rangers de New York, les Penguins de Pittsburgh et les Seals d'Oakland, dans la Ligue nationale de hockey.
 Earl Ingarfield (né en 1959), joueur américain de hockey sur glace pour les Red Wings de Détroit dans la Ligue nationale de hockey.